Бросок:

 
 Бросок — общее название для действия в хоккее с шайбой
 Бросок — спортивный приём в единоборствах с выведением соперника из равновесия, отрывом его тела от опорной поверхности и последующим его падением.

См. также 
 Первый бросок десанта — авангардная часть передового отряда морского десанта.